El Cedral kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cedral, Agua Dulce, 
 El Cedral, Papantla, 
 El Cedral, Quintana Roo, Othón P. Blanco, 
 El Cedral, Nuevo León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar